The Stone Age – cortometraggio del 1917 diretto da Ferris Hartman
The Stone Age – cortometraggio del 1922 diretto da Charles Parrott
The Stone Age – cortometraggio di animazione del 1931 diretto da Walter Lantz e William Nolan
La pazza storia del mondo (The Stone Age, segmento di History of the World: Part I) – film del 1981 diretto da Mel Brooks
The Stone Age – film tv del 1989 diretto da Mandie Fletcher